Kathedrale der Muttergottes vom Zeichen (russisch Знаменский собор) steht für:

 Kathedrale der Muttergottes vom Zeichen (Kursk), Oblast Kursk, Russland
 Kathedrale der Muttergottes vom Zeichen (Tjumen), Oblast Tjumen, Russland